Scandal:

 «Scandal» — песня английской рок-группы Queen с альбома «The Miracle».
 Scandal — японская J-Pop/Rock-группа из Осаки.
 «Scandal» — девятый студийный альбом Тины Кароль.

См. также 
 Скандал (значения)